Мустафа Ішак Бушакі (1967 р.н.) — фізик-теоретик, космолог і професор Техаського університету в Далласі. Він відомий своїм внеском у дослідження космічного прискорення та темна енергія, гравітаційного лінзування та тестування альтернатив загальної теорії відносності; а також його авторство перевірки загальної теорії відносності в космології, оглядової статті, опублікованої в Living Reviews in Relativity. У 2021 році він був обраний членом Американська асоціація сприяння розвитку науки (AAAS) із цитатою: «За видатний внесок у сферу теоретичної космології, зокрема за перевірку модифікацій загальної теорії відносності в космологічних масштабах, і за стійку досконалість у викладанні та наставництво студентів.»

Освіта та академічний досвід 
Мустафа Ішак-Бушакі народився в Алжирі, де виріс і закінчив доуніверситетське навчання в місті Буїра. У 1987 році він переїхав до Монреаль. У 1994 році він отримав ступінь бакалавра з комп'ютерних наук в Квебецький університет у Монреалі, а потім додатковий ступінь бакалавра з Фізика в Монреальський університет в 1998 році. Потім він навчався в Університеті Королеви в Кінгстоні, де у 2003 році захистив докторську дисертацію із загальна теорія відносності та теоретичної космології.

Його дипломна робота включала вивчення неоднорідної космології, червоточини, точних рішень у загальній теорії відносності компактних об’єктів (наприклад, нейтронних зірок) та зворотного підходу до рівняння Ейнштейна.

Після завершення аспірантури Ішак-Бушакі почав працювати науковим співробітником Принстонський університет, а потім у 2005 році став професором Техаського університету в Далласі. Перебуваючи в Техаському університеті в Далласі, він сформував активну групу космологів та астрофізиків і був нагороджений «Видатним вчителем року» у 2007 та 2018 роках. Він є активним учасником наукової колаборації про темну енергію: спільної роботи з дослідження простору та часу, а також спектроскопічного приладу темної енергії, обидва присвячені обмеженню властивостей космічне прискорення та темна енергія, а також перевірці природи гравітації в космічних масштабах.

Дослідження та кар'єра 
Робота Мустафи Ішак-Боушакі включає дослідження на тему походження та причини космічного прискорення та пов'язаної з ним темної енергії, перевірку загальної теорії відносності в космологічних масштабах, застосування гравітаційної лінзи до космології, внутрішнього вирівнювання галактик та неоднорідних космологічних моделей.

У 2005 році Ішак-Боушакі та його співробітники запропонували процедуру розрізнення темної енергії та модифікації загальної теорії відносності в космологічних масштабах як причини космічного прискорення. Ідея була заснована на тому, що космічне прискорення впливає як на швидкість розширення, так і на швидкість зростання великомасштабних структур у Всесвіті. Ці два ефекти повинні узгоджуватися один з одним, оскільки вони засновані на одній і тій самій теорії гравітації.

Публікація була однією з перших, яка порівняла темну енергію з модифікованою гравітацією як причину космічного прискорення, а також використала невідповідність між космологічними параметрами для перевірки теорії тяжіння в космологічних масштабах. Тоді він і його співробітники написали серію публікацій про перевірку загальної теорії відносності в космологічних масштабах, і його робота з цього питання була відзначена запрошенням написати в 2018 році оглядову статтю про поточний стан досліджень у галузі перевірки загальної теорії відносності в журналі. Живі огляди в теорії відносності.

Ішак-Бушакі та його співробітники вперше виявили масштабне внутрішнє вирівнювання галактик типу «внутрішній зсув – гравітаційний зсув», використовуючи спектроскопічний зразок галактики з дослідження Sloan Digital Sky Survey. Він і його співробітники також вперше виявили ці внутрішні вирівнювання за допомогою методу самокалібрування у фотометричному зразку галактики в Kilo-Degree Survey. 

Ішак-Бушакі та його співробітник написали оглядову статтю про внутрішнє вирівнювання галактик та його вплив на слабке гравітаційне лінзування. Ішак-Боушакі та його співробітник запропонували нову математичну міру невідповідності між космологічними наборами даних, яка називається індексом невідповідності (IOI), а також нову байсіанську інтерпретацію рівня значущості таких заходів.

Нагороди та відзнаки 
 2021 – обраний членом Американської асоціації розвитку науки (AAAS).
 2021 – Нагорода Департаменту енергетики за досконалість за співпрацю DESI (Спектроскопічний прилад темної енергії). 
 2021 – Президентська премія за відмінність викладання в Техаському університеті в Далласі.
 2020 – Визнання статусу забудовника за попередній огляд простору та часу (LSST) – Співпраця з науки про темну енергію (DESC) (26 визнаних членів понад 1005 учасників у липні 2020 року). 
 2018 – Премія «Видатний вчитель року» природничо-математичної школи. Техаський університет в Далласі.
 2013 – премія Роберта С. Хайєра за дослідження від Техаської секції Американського фізичного товариства.
 2013 — журнал Physical Review Letters виділено як пропозицію редакторів і відібрано для конспекту на веб-сайті «Spotlighting Exceptional Research in Physics» Американського фізичного товариства. «Суворі обмеження від зростання великомасштабної структури на видиме прискорення в неоднорідних космологічних моделях», Мустафа Ішак, Остін Піл і М. А. Троксель. фіз. Преподобний Летт. 111, 251302 (2013).
 2008 — Стаття журналу, обрана головним редактором Герардусом 'т Хофтом (лауреат Нобелівської премії з фізики 1999 р.), щоб з'явитися в головних подіях 2008 р. у журналі Foundation of Physics Journal. Назва статті: Зауваження щодо формулювання питань космологічної постійної/темної енергії. Мустафа Ішак. Журнал фундації фізики, 37:1470-1498,2007.
 2007 – Премія «Видатний учитель року» природничо-математичної школи. Техаський університет в Далласі.
 2002 - Журнал журналу проголосував Редакційна рада Classical and Quantum Gravity Journal як один з найголовніших моментів журналу 2002 року. Назва статті: Інтерактивна геометрична база даних, включаючи точні рішення рівнянь поля Ейнштейна, Мустафа Ішак і Кейлл Лейк, Класична і квантова класика 19, 505 (2002).

Наукові гранти та фінансування 
Для дослідницьких цілей Ішак Бушакі отримав гранти та фінансування на дослідження. Перше фінансування отримав від Фонду Гоблітцель на створення комп'ютерна мережа.

Він також отримав фінансування у розмірі 180 000 доларів США від Програми теорії астрофізики НАСА для «Проекту космології та космічного прискорення», яким він очолював з 2009 по 2013 рік.

Додаткове фінансування було отримано від Міністерство енергетики США на дослідження темна енергія в рамках проекту «Космологія та темна енергія» (2010–2013).

Національний науковий фонд профінансував проект у галузі астрофізика та ефекту гравітаційного лінзування (2011-2014) на суму майже 222 тис. доларів.

Інший проект у цій сфері також підтримувався Національним науковим фондом з 2015 по, ймовірно, 2018 рік із близько 270 000 доларів США.

Фонд Джона Темплтона надав фінансування в розмірі 125 000 доларів США для проекту з космології з 2014 по 2017 рік.

Членство 
Ішак Бушакі є членом кількох наукових установ:

 Член Американське фізичне товариство.
 Член Американське астрономічне товариство.
 Член Американська асоціація сприяння розвитку науки.
 Член Sigma Xi, Науково-дослідницького товариства.
 Повний член Великий синоптичний оглядовий телескоп (LSST): Наукове співробітництво з темної енергії (DESC).
 Повний член колаборації спектроскопічних приладів темної енергії.

Примітки

Зовнішній посилання 

Персональний сайт Мустафа Ішак-Бушакі
Документи Мустафа Ішак-Бушакі, записані в INSPIRE-HEP
Документи Мустафа Ішак-Бушакі, записані в Google Scholar

Народились 1967
Уродженці Алжиру
Родини Бушакі
Випускники Монреальського університету
Доктори філософії з фізики
Доктори філософії
Науковці Принстонського університету
Члени Американської асоціації сприяння розвитку науки
Натуралізовані громадяни США
Алжирські емігранти до Канади